The Party's Over ("la festa è finita" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Party's Over – film del 1934 diretto da Walter Lang
 The Party's Over – film del 1965 diretto da Guy Hamilton
 The Party's Over (o Last Party 2000) – documentario del 2001 diretto da Rebecca Chaiklin e Donovan Leitch

Musica 
 The Party's Over – album di Willie Nelson del 1967
 The Party's Over – canzone rappresentante dei Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest 1976
 The Party's Over – album dei Talk Talk del 1982
 The Party's Over – album dei Murphy's Law del 2001
 The Party's Over – EP dei Prophets of Rage del 2016

Televisione 
 Addio all'innocenza (The Party's Over) – episodio della prima stagione di 90210
 The Party's Over – episodio della quinta stagione di CSI: NY
 La festa è finita (The Party's Over) – episodio della quinta stagione di Una mamma per amica
 The Party's Over – episodio della prima stagione di Ragazze a Beverly Hills
 Francesca va in galera (The Party's Over) – episodio della terza stagione de La tata